Lascaris steht für:

 Lascaris (Familie), eine Herrscherfamilie in Le Luc, Südfrankreich 

Lascaris ist ein Namensteil von:
 Jean de Lascaris-Castellar (1560–1657), Großmeister des Malteserorden
 John Lascaris (auch: Janus Lascaris; * um 1445, † um 1535), griechischer Gelehrte und Diplomat